Stati Uniti d'America
 Valley Park – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Valley Park – città della Contea di Rogers, Oklahoma